Эмилис Шлякис (, 6 августа 1951, Пабирже, Биржайский район — 30 октября 2012) — советский и литовский шахматист, международный мастер ИКЧФ, заслуженный тренер Литвы.

Чемпион Литовской ССР 1985 года. Бронзовый призёр чемпионата Литвы 1996 года.

Чемпион ДСО «Нямунас» (1973). Трехкратный чемпион города Биржай (1968, 1969 и 1971).

В составе сборной Литовской ССР победитель 7-го командного чемпионата СССР по переписке (1981—1984 годы, лучший результат на 5-й доске). В следующем командном чемпионате СССР завоевал с командой серебряную медаль.

В составе сборной Литвы серебряный призёр 12-й заочной олимпиады (командного первенства мира). Был капитаном команды.

С 1975 года работал тренером в Вильнюсской шахматно-шашечной школе. С 1987 года был директором школы.

В 2011 году был награждён большой золотой медалью департамента физкультуры и спорта Литвы.

В 2013 году начался мемориал Э. Шлякиса по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Шлякиса в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Шлякиса на сайте 365Chess
 Биография Э. Шлякиса на сайте Литовской федерации заочных шахмат
 Биография Э. Шлякиса
Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Международные мастера ИКЧФ